Марија Горшич (20. новембар 1912 — 22. октобар 1976) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Срећно Кекец! || Мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух (ТВ мини серија) || /
|-
| 1971. || Последња станица  || /
|-
| 1976. || Беле траве  || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1912.
Умрли 1976.
Словеначке глумице
Југословенски глумци